Le terme ligne 0 est rarement utilisé pour désigner une ligne de transport en commun.

Train 
 Ligne 0 du réseau ferré Belge (Infrabel), également appelée Jonction Nord-Midi puisqu'elle relie ces deux ex-gares en cul-de-sac bruxelloises

Tramway 
 Ligne 0 du tramway d'Innsbruck, ancienne ligne historique ouverte en 1923 et desservant la gare centrale d'Innsbruck
 Ligne 0, numéro de ligne inscrit sur les arrêts et horaires du tramway de la côte belge

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 Zéro

A